

Persone 
 Alessio Palumbo (1985) – motociclista italiano
 Aniello Palumbo (1952) – politico italiano
 Antonio Palumbo (1964) – attore e doppiatore italiano
 Antonio Palumbo (1996) – calciatore italiano
 Antonio Palumbo (1960-1982) – militare italiano
 Chuck Palumbo (1971) – wrestler statunitense
 Claudio Palumbo (1965) – vescovo cattolico italiano
 Coriolano Palumbo (1911-1969) – calciatore italiano
 Daniela Palumbo (1965) – giornalista e scrittrice italiana
 Dolores Palumbo (1912-1984) – attrice teatrale e cinematografica italiana
 Donato Palumbo (1921-2011) – fisico italiano
 Elio Palumbo (1933-2004) – autore, compositore, produttore discografico, regista televisivo e cinematografico italiano
 Federica Palumbo (1995) – multiplista italiana
 Francesco Palumbo (1960) – paracadutista italiano
 Francesco Minà Palumbo (1814-1899) – medico e botanico italiano
 Franco Palumbo (1926-1969) – pittore italiano
 Gennarino Palumbo (1931-1980) – cantante e attore italiano
 Gino Palumbo (1921-1987) – giornalista italiano
 Giuseppe Palumbo (1975) – ciclista italiano
 Giuseppe Palumbo (1964) – fumettista italiano
 Giuseppe Palumbo (1940) – politico italiano
 Giuseppe Palumbo (1840-1913) – politico italiano
 Marco Palumbo (1956) – cestista italiano
 Nino Palumbo (1921-1983) – scrittore italiano
 Onofrio Palumbo (1606?-1656?) – pittore italiano
 Pier Fausto Palumbo (1916-2000) – storico medievalista italiano
 Prisco Palumbo (1952-1976) – poliziotto italiano
 Renato Palumbo (1963) – direttore d'orchestra italiano
 Rocco Palumbo (1988) – giocatore di poker italiano
 Vincenzo Palumbo (1974) – calciatore italiano
 Vincenzo Palumbo (1899-1982) – avvocato e politico italiano
 Vincenzo Palumbo (1939) – politico italiano
 Vito Domenico Palumbo (1854-1918) – poeta e grecista italiano

Altro 
 Clan Palumbo – clan della Sacra Corona Unita attivo in provincia di Foggia
 PalaPalumbo – palazzetto dello sport di Salerno
 Palumbo Editore – casa editrice italiana
 Scoglio Palumbo – isola in provincia di Trapani

Pagine correlate 
 Palombo (disambigua)